Royal Sovereign steht für:

 HMS Royal Sovereign, Kriegsschiffe der britischen Royal Navy
 Royal-Sovereign-Klasse, eine Schiffsklasse
 Royal Sovereign (Erdbeere), eine Erdbeersorte